Cicero puede referirse a:

Lugares de :

 Cicero: Localidad del municipio de Bárcena de Cicero (Cantabria).
 Bárcena de Cicero: Municipio de Cantabria.

Lugares de :
 Cicero: Localidad del condado de Onondaga (Nueva York).
 Cícero (inglés: Cicero), en el Condado de Cook (Illinois).
 Cícero: Pueblo del condado de Outagamie 

Apellido de:

 Roger Cicero: (1970-2016) Cantante de jazz alemán.